Partido Revolucionario de los Trabajadores (Argentina), partit polític de l'Argentina, el seu braç armat va ser l'Ejército Revolucionario del Pueblo 
 Partido Revolucionario de los Trabajadores (Espanya), partit polític d'ideologia comunista d'Espanya 
 Partido Revolucionario de los Trabajadores-Izquierda Revolucionaria, organització política comunista espanyola, formada l'estiu del 2002 com a resultat de la fusió del Partido Revolucionario de los Trabajadores i d'Izquierda Revolucionaria